El Carrizal puede referirse a:

 El Carrizal, localidad de la Argentina;
 Dique de El Carrizal, embalse sobre el río Tunuyán, Argentina;
 El Carrizal, municipio de El Salvador;
 El Carrizal, localidad del estado de Hidalgo, México;
 El Carrizal, localidad del estado de Oaxaca, México.